Доббинс () — английская фамилия.

Известные носители 
 Доббинс, Билл (род. 1943) — американский фотограф.
  (род. 1998) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Балтимор Рэйвенс».
  (род. 1942) — американский дипломат, посол США в Европейском Союзе (1991—1993), специальный представитель по Афганистану и Пакистану (2013—2014).
  (1878—1943) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Иллинойс (1933—1937).
 Доббинс, Мэттью — британский велогонщик, серебряный медалист Чемпионата Великобритании по мэдисону (2019).
  (род. 1941) — игрок в американский футбол, чемпион Американской футбольной лиги в составе клуба «Баффало Биллс» (1964).
  (род. 1940) — австралийский игрок в боулз, чемпион Игр Содружества в четвёрках (1982).
  (1814—1886) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Джерси (1873—1877).
  (род. 1982) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сан-Диего Чарджерс».
  (род. 1981) — американский и итальянский баскетболист, финалист Чемпионата Франции в составе клуба «Орлеан» (2009).

См. также